Tammiku (česky přibližně „Doubrava“) je jméno několika estonských sídel:

 Tammiku – městečko v obci Jõhvi v estonském kraji Ida-Virumaa
 Tammiku (Koeru) – vesnice v obci Koeru v estonském kraji Järvamaa
 Tammiku (Kose) – vesnice v obci Kose v estonském kraji Harjumaa
 Tammiku (Martna) – vesnice v obci Martna v estonském kraji Läänemaa
 Tammiku (Puurmani) – vesnice v obci Puurmani v estonském kraji Jõgevamaa
 Tammiku (Rakke) – vesnice v obci Rakke v estonském kraji Lääne-Virumaa
 Tammiku (Ridala) – vesnice v obci Ridala v estonském kraji Läänemaa
 Tammiku (Vinni) – vesnice v obci Vinni v estonském kraji Lääne-Virumaa